Esistono più comuni francesi con questo nome

Geografia
Francia
Cazals – comune del dipartimento del Lot
Cazals – comune del dipartimento del Tarn e Garonna
Cazals-des-Baylès – comune del dipartimento dell'Ariège

Persone
Felipe Cazals – regista e sceneggiatore messicano
Guilhem Peire Cazals de Caortz – trovatore francese